Тюссо () , () — французьке прізвище.

Відомі носії:

 Марі Тюссо (1761—1850) — французька скульпторка, засновниця музею воскових фігур в Лондоні.  
 Тьєррі Тюссо (1958) — французький футболіст.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Французькі прізвища